Die Codepage 720 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und wurde von Microsoft entworfen. Sie kodiert die arabische Schrift.

In den 1980er Jahren gab es viele zueinander inkompatible Kodierungen für Arabisch, die alle gemeinsam hatten, dass sie die ASCII-Zeichen ersetzten. Microsoft und IBM haben sich anschließend bemüht, eine standardisierte Kodierung für Arabisch auf Basis von ASCII zu entwickeln. Schließlich veröffentlichte IBM ihre Codepage 864, während Microsoft seine Codepage 720 benutzte.

Im Gegensatz zur Codepage 864, die auf Kosten der meisten Zeichen aus der Codepage 437 jede Form eines arabischen Schriftzeichens einzeln kodiert, kodiert die Codepage 720 jedes arabische Schriftzeichen nur einmal und erwartet, dass die Schriftart mittels einer Smartfont-Technik automatisch die richtige Form auswählen kann. Im Gegenzug können zusätzlich sowohl die Rahmenzeichnungszeichen als auch einige mathematische Zeichen aus der Codepage 437 kodiert werden.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 720.

DOS-Codepage